Por efecto isotópico nos podemos referir a:
 el efecto isotópico observado en superconductores, y según el cual la temperatura crítica decrece de manera inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa atómica;
 el efecto isotópico cinético, observado en las reacciones químicas, y según el cual cambia la velocidad de reacción al cambiar los isótopos involucrados en la misma;
 el efecto isotópico magnético, según el cual la participación de algunos isótopos en ciertas reacciones químicas depende del espín nuclear.